Der Nizza-Halbmarathon (offiziell Semi-Marathon International de Nice) ist ein Halbmarathon, der seit 1991 jährlich in der französischen Stadt Nizza ausgetragen wird. Zum Veranstaltungsprogramm gehören auch Rennen über 10 und 5 Kilometer sowie ein 2-Kilometer-Lauf für Kinder.

Die Strecke des Hauptlaufs führt nach einer Runde durch die Innenstadt entlang der Mittelmeerküste zum Aéroport Nice Côte d'Azur und von dort aus zurück zum Ziel im Stadtzentrum.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 59:57 min, Bernard Kiprop Koech (KEN), 2012
 Frauen: 1:07:53 h, Edith Masai (KEN), 2001

Siegerliste 
Quelle: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Sportveranstaltung in Nizza
Laufveranstaltung in Frankreich